Семечкин — фамилия; имеет женскую форму Семечкина.
 Семечкин, Андрей Евгеньевич (род. 1959) — специалист в области методологии системного анализа, моделирования сложных систем, член-корреспондент РАН.
 Семечкин, Леонид Павлович (1830 (1838?) — ????) — российский морской офицер и теоретик кораблестроения.
 Семечкин, Павел Петрович (1815—1868) — художник, академик Императорской Академии художеств.